Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1887 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte Charlotte Dod die Titelverteidigerin Blanche Bingley in zwei Sätzen.

Challenge Round

All-Comers-Turnier

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1887